Ед Болс Едвард Майкл Болс (англ. Edward Michael Balls; * 25 лютого 1967(19670225), Норідж, Норфолк, Англія) — британський політик, член Лейбористської партії.
  Болс-Пірамід — острів.